Мужи́ево (,  Надьмужай) — село в Береговской городской общине Береговского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2086 человек. Занимает площадь 1,12 км².

История 
Впервые упоминается в документах в 1114 году, затем — в 1329-м. Прежнее название — Мужай.

В 1566 году село подверглось опустошительному нападению крымских орд; в 1657 году его разорили войска польской шляхты.

Золото здесь издавна добывали и немцы, и турки, и венгры, и славяне. Турки в средневековье, в частности, вывезли около 20 т за 200 лет. Добывали в то время примитивно, — это было кайло, светильник, грабарка. Золотоискатели следовали за жилами, которые находились в мягком каолине. Они погружались вглубь не более чем на 200 метров. С этого же каолина во времена Австро-Венгрии изготовляли знаменитый на весь мир венский фарфор. Система старых штолен очень аккуратна и логично завершена. А в некоторых местах оставлены были даже кучки руды, готовой к промыванию.

Запасы руды на начало XXI века: золота — 50 т, серебра 800 т, 400 тыс. т свинца. С Мужиевских шахт с одной тонны руды в среднем получается 6 г золота. Самородков здесь нет.

Достопримечательности — руины доминиканского костела 1117 г.

Экономика 
 карьер.

Примечания

Ссылки 
 Мужиево на сайте Верховной рады Украины
 Том Закарпатье, стр. 160
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области
 https://web.archive.org/web/20100620104225/http://zak.tis-www.com.ua/ru/npdata-5-264.html
 http://io.ua/1705884 
 http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/06/muzhievo.php
 Деревянный храм в селе на сайте Деревянные Храмы Украины